Карпушенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Карпушенко, Владимир Валерьевич  (род. 1974) — начальник факультета Береговых Ракетно-артиллерийских войск и специальной подготовки, Черноморского Высшего Военно морского Училища имени П.С. Нахимова.
 Карпушенко, Елена Львовна (род. 1961) — российский тренер, мастер спорта СССР, отличник физической культуры и спорта, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации города Москва.